Краве́цкий — русская и польская фамилия. Происходит от прозвища Кравец, восходит к нарицательному «кравец», то есть «портной», «закройщик». Наиболее известные носители фамилии:

 Кравецкий, Александр Геннадьевич (род. 1962) — российский лингвист, историк Русской православной церкви.
 Кравецкий, Глеб Анатольевич (род. 1944) — советский звукорежиссёр.
 Кравецкий, Лев Людвигович (1862 — ?) — русский архитектор польского происхождения.
 Кравецкий, Павел Григорьевич (род. 1937) — советский, затем израильский певец, актёр.